Негропонте може да се отнася за:

 Николас Негропонте – американски информатик от гръцки произход, основател и директор на Масачузетския технологичен институт
 Джон Негропонте -американски дипломат
 другото име на гръцкия остров Евбея